Samone kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Samone, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Samone (ort), Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 
 Samone, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar